Пётр Иванович Соколов (1764—1835) — член Российской академии и непременный её секретарь.

Биография 
Пётр Соколов родился 24 июня 1764 года в городе Москве. Учился в Московской Славяно-греко-латинской академии, в 1783 году был переведен в Университетскую гимназию, в 1784 году произведён в магистры Академии, в 1786 году назначен учителем русского языка в гимназию и занимал эту должность около 18 лет; ещё будучи студентом был причислен к Российской академии «для исправления дел» и с тех пор в течение полувека принимал деятельное участие в академических работах.

С 1800 по 1825 год П. И. Соколов работал преподавателем российской грамматики, логики и риторики в Училище Корабельной Архитектуры.

Неразлучным спутником и сотрудником Соколова долгое время был Дмитрий Михайлович Соколов (1786—1819), товарищ его по Славяно-греко-латинской академии, по академической гимназии и университету, и, наконец, по Российской академии.

Оба Соколова в 1792 году избраны были в приобщники академии, в 1793 г. — в члены академии, в том же году награждены золотыми медалями за работы по составлению академического словаря; в 1802 г. составлена ими (под наблюдением митрополита Гавриила и в сотрудничестве с протоиереем Красовским) русская грамматика; в 1802 г. Пётр Соколов был избран непременным секретарем академии и оставался в этом звании до самой смерти.

Сверх того П. И. Соколов был редактором «Санкт-Петербургских Ведомостей», библиотекарем 1-го отделения академии, членом главного правления училищ и ученого комитета, редактором «Журнала департамента народного просвещения» и в течение 30 лет заведовал академической типографией.

Умер в 1835 году. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Избранная библиография 
 «Начальные основания российской грамматики» (Санкт-Петербург, 1788, 5 изд. 1808),
 «Одиссея» (редакция перевода П. Е. Екимова, Москва, 1815);
 «Пчела, или Собрание разных статей в стихах и прозе» (1805),
 «Публия Овидия Н. Превращения» (перевод, 1808),
 «Ликей, или Круг словесности древней и новой» Лагарпа (перевод, 1811),
 «Правила о употреблении в письме буквы ѣ» (1815),
 «Каталог обстоятельный российским рукописным книгам» (1818),
 «Каталог обстоятельный книгам богословским» (1832),
 «Общий церковно-славяно-российский словарь» (2 ч., 1834).

Примечания

Литература 
 
 Сухомлинов. «История российской академии».

Воспитанники московской университетской гимназии
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Писатели России по алфавиту
Члены Академии Российской
Лауреаты Демидовской премии
Преподаватели Морского инженерного училища
Сотрудники Библиотеки Российской академии наук